Joseph Van Mol (1937-), footballeur belge ;
 Pieter van Mol (1599-1650), peintre flamand.

Voir aussi